Биркенмайер — фамилия:

 Биркенмайер, Александр (1890—1967) — польский учёный.
 Биркенмайер, Юзеф (1897—1939) — польский славист, историк литературы и критик, поэт и переводчик.

См. также 
 Биркенхайер